Курский троллейбус — система троллейбусного транспорта города Курска.Эксплуатация открыта 18 августа 1972 года.

История 
18 августа 1972 года в Курске было открыто троллейбусное движение. Первый троллейбус прошел по маршруту «СХИ - Красная площадь». Протяжённость этого маршрута в то время составляла почти пять км. Открывали движение 25 троллейбусов ЗиУ-5 (модификации Д), получившие инвентарные номера 01-25, первым начальником стал Владимир Денисович Левченко. Первая группа водителей троллейбуса училась в Воронеже.

Хронология 
 18 августа 1972 года — открытие линии «СХИ — Красная площадь»
 27 октября 1973 года — открытие линии до Южной автостанции (пл. Дзержинского).
 Январь 1975 года — открытие линии до школы № 12.
 4 ноября 1976 года — открытие линии до КПК (картонажно-полиграфического комбината).
 5 ноября 1982 года — открытие линии до Льговского поворота.
 6 ноября 1985 года — открытие линии до Магистрального проезда.
 6 ноября 1989 года — открытие линии до Авиацентра.
 25 января 2010 года — открытие линии до 1-ого Северо-Западного микрорайона (официальное открытие состоялось 3 февраля)
 13 марта 2019 года — На линию вышел первый троллейбус с АХ на маршрут №11 Знаменский собор -  пос. Северный.На 2022 год маршрут обслуживают 5 троллейбусов с АХ.
 15 марта 2023 года — В Курск прибыли 2 из 15 троллейбусов с увеличенным автономным ходом ПКТС-6281.01 "Адмирал". 1 апреля они выйдут на маршрут 11.

Эксплуатант 
Эксплуатацию троллейбусной системы в Курске осуществляет МУП «Курскэлектротранс», расположенное по адресу:  305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 4а, Восточное трамвайное депо.

Троллейбусное депо 
Троллейбусное депо города расположено в микрорайоне СХА по адресу: 305001, г. Курск, ул. Кавказская, 1. Рассчитано на 100 троллейбусов. На территории депо имеются 2 мойки, 5 канав (2 проходные для ТО-1, одна для мелкого ремонта, одна делится на покрасочную и для мелкого ремонта, 2 канавы для ТО-2).

В 2013 году администрацией города Курска была выделена территория на улице Энгельса для строительства современного трамвайно-троллейбусного парка, однако работы так и не были начаты. 

Генпланом города Курска до 2040 года предусмотрено строительство троллейбусного парка в районе посёлка Искра.

Маршруты

Действующие 
По состоянию на 2023 год в Курске эксплуатируются 7 троллейбусных маршрутов:
 1. Знаменский собор - ККПФ
 2. Улица Бочарова - Первый Северо-Западный микрорайон
 3. Улица Бочарова - Школа№12(обратно через Знаменский собор)
 7. Знаменский собор — Авиацентр
 8. ККПФ - Льговский поворот  (обратно через к/ст «ул. Бочарова»)
 9. Знаменский собор - Первый Северо-Западный микрорайон 
 11. Знаменский собор - Микрорайон Северный

Закрытые 
 4. Знаменский собор — Льговский поворот 
 5. Знаменский собор — Троллейбусное депо
 6. Знаменский собор — Курскснабсбыт
 7а. Льговский поворот — Авиацентр
 10. Первый Северо-Западный микрорайон — ККПФ

Интервалы движения 
 1. 10-20 минут (выпуск 3-4 машины)
 2. 8-15 минут (выпуск 6-10 машин)
 3. 44 минуты (выпуск 0-1 машина)
 7. 30 минут (выпуск 3 машины)
 8. 40 минут (выпуск 3 машины)
 9. 8-15 минут (выпуск 6-8 машин)
 11. 15-20 минут (выпуск 4 машины)

Подвижной состав

История поступления ПС 
 В 1972 году движение открыли 25 троллейбусов ЗиУ-5, бортовые 01-25;
 Далее вплоть до 1999 года небольшими регулярными партиями депо обновлялось троллейбусами ЗиУ-682, бортовые 26-222;
 В 1998 году в Курске гостил троллейбус Киев-12, прибывший на выставку в честь 100-летия курского трамвая;
 В 2001 году в Курск прибыло 5 троллейбусов ВМЗ-5298, бортовые 223—227;
 Далее в 2004 году были закуплены троллейбусы ЗиУ-682, прошедшие КВР на заводе в Иванове, в количестве 5 машин, бортовые 228—232;
 В 2006 году в городе проходил испытания троллейбус АКСМ-321.После испытаний троллейбус работал до 2020 года в Минске;
 В 2007 году город получил 6 новых троллейбусов ВЗТМ-ЛиАЗ-5280,(№001—006) (нумерацию начали заново);

 Самая неожиданная закупка произошла в конце 2009 года — были приобретены 10 низкопольных троллейбусов нового поколения АКСМ-321, получившие бортовые 007—016;
 В июне 2010 года в Смоленске куплен подержанный троллейбус АКСМ-321 (получил бортовой 017), а в 2011 году - ещё один новый (получил бортовой 032);
 В конце августа — начале сентября в Курск прибыли 3 троллейбуса ЗиУ-682Г-016.04 (№018—020);
 В 2011 году началась сборка из белорусских комплектующих троллейбусов 1К на базе депо. На сегодняшний день собрано 24 троллейбуса (№ 021—031,№033—045);
 В 2014 году депо получило 5 троллейбусов БКМ-321 (№046-050);
 В 2015 году торговая сеть Европа подарила троллейбус БКМ-321.Получил бортовой 051;
 В конце января 2019 года в город прибыл первый из пяти троллейбусов с автономным ходом Тролза-5265.08 «Мегаполис» (получил бортовой 052);
 В 2019 году списан последний троллейбус ЗиУ;
 9 мая 2019 г. прибыл второй из пяти троллейбусов с автономным ходом Тролза-5265.08 «Мегаполис» ( получил бортовой 053);
 18 мая 2019 г. прибыл третий из пяти троллейбусов с автономным ходом Тролза-5265.08 «Мегаполис» ( получил бортовой 054);
 28 мая 2019 г. прибыл четвертый из пяти троллейбусов с автономным ходом (получил бортовой 055);
 11 августа 2019 г. прибыл последний из пяти купленных троллейбусов с автономным ходом (получил бортовой 056);
 В 2021 году началась эксплуатация троллейбусов из Москвы Тролза-5265.00 «Мегаполис» и БКМ-321;
 В 2023 году поступили троллейбусы ПКТС-6281.01 "Адмирал", заканчивается эксплуатация троллейбусов ВЗТМ-ЛиАЗ-5280 и ВМЗ-5298;

Ныне эксплуатируемый ПС 
Сегодня в Курске эксплуатируются троллейбусы моделей:

 ЗиУ-682Г-016.04: № 018-020;
 АКСМ-321: № 009-013,№046-051,№075
 1К: № 021-№025,№027—031,№033—045
Тролза-5265.08 «Мегаполис»: № 052-056.
Тролза-5265.00 «Мегаполис»: №057,№058,№069

Сборка троллейбусов 
В 2010 году Курская область подписала контракт с ОАО «Белкоммунмаш» о сотрудничестве, в рамках договора из Минска в Курск был отправлен машинокомплект троллейбуса Белкоммунмаш-321.
 24 января он был собран, к 23 февраля были собраны еще 4 троллейбуса, получившие номера № 021—025..
Сборка продолжалась до 2014 года, с тех пор на линию вышло 24 новых троллейбусов. Троллейбус получил модель 1К.

См. также 
 Курский трамвай
 Курский автобус

Примечания

Ссылки 
 Пассажирский транспорт Курска на официальном сервере Администрации Курской области
 Курский троллейбус
 Схема троллейбусного движения Курска. Формат GIF, 82 килобайта.
Сайт музея курского городского электрического транспорта
 База данных курского троллейбуса на СТТС
 Фотографии курских троллейбусов на сайте Railfaneurope.net
 Фотографии курских троллейбусов на сайте А. Оландера
 Фотографии курских троллейбусов на сайте Ю. Маллера

Троллейбусные системы России
Транспорт Курска
Появились в 1972 году в России
Здания и сооружения, построенные в 1972 году в России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1972 году
1970-е годы в Курской области